Открытый чемпионат Буш-дю-Рона по теннису 2023 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Марселе (Франция) на закрытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 707 тысяч Евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2023 году турнир проходил в период с 20 февраля по 26 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 13 Февраля 2023
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Артур Филс
  Люка Ван Эш
  Жоффри Бланкано
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Лукаш Кляйн
  Александер Ричард
  Гийс Броувер
  Лоран Локоли
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 13 Февраля 2023

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Марсель
Теннис
Февраль 2023 года
Марсель